Людмила Васильевна Целико́вская (8 сентября 1919, Астрахань, РСФСР — 4 июля 1992, Москва, Россия) — советская актриса театра и кино; народная артистка РСФСР (1963).

Наибольшую популярность получила в 1940-е годы, снявшись в музыкальных комедиях военного времени «Антон Иванович сердится», «Близнецы», «Сердца четырёх», «Воздушный извозчик» и «Беспокойное хозяйство».

Биография 

Людмила Васильевна Целиковская родилась 8 сентября 1919 года в Астрахани в семье заслуженного деятеля искусств Василия Васильевича Целиковского. Мать — Екатерина Лукинична, оперная певица.

До 1925 года семья Целиковской проживала в Астрахани. Людмила была болезненным ребёнком и тяжело переносила астраханский климат. По совету врачей Целиковские переехали в Москву.

В Москве девочка чувствовала себя хорошо. У Людмилы был прекрасный слух, и родители определили её в Гнесинскую школу учиться игре на фортепиано. Всё шло к тому, что Людмила, как и мечтали её родители, станет профессиональным музыкантом, но Людмила увлеклась театром.

По окончании общеобразовательной школы в 1937 году Людмила подала документы в Театральное училище имени Щукина. Конкурс в том году был около 900 человек на 13 мест. На экзамене она прочла «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина» и спела романс.

Студенткой дебютировала в спектакле «Слуга двух господ» Московского театра имени Вахтангова. В 1938 году Целиковская дебютировала в кино в роли пионерки Вали в фильме «Молодые капитаны». В том же году влюбляется в своего однокурсника Юрия Алексеева-Месхиева, за которого выходит замуж. Молодую талантливую актрису заметил режиссёр Константин Юдин и пригласил сниматься в фильме «Сердца четырёх», где она сыграла Шуру Мурашову. После начала Великой Отечественной войны премьера фильма была отложена и он вышел на экраны только в 1945 году. Фильм имел большой успех у зрителей. По словам актрисы, это была её любимая картина, так как она играла саму себя. Например, актриса так же, как и её героиня, любила сладкое и музыку и ненавидела математику.

В 1943 году выходит фильм «Воздушный извозчик», в котором актриса сыграла роль Наташи Куликовой. Сценарий был написан Петровым Евгением Петровичем специально для неё. После этого фильма к ней пришла всесоюзная популярность — Людмилу Целиковскую узнала и полюбила вся страна. Во время съёмок фильма Целиковская влюбилась в партнёра по фильму Михаила Жарова. Ей на тот момент было 24 года, ему — 44. Вскоре они регистрируют брак. Оба уходят из семей и довольно долго живут в номере гостиницы «Москва». Вместе выступают перед советскими солдатами на фронтах Великой Отечественной. Три месяца показывают фильм и выступают перед лётчиками 3-й воздушной армии.

Режиссёр Сергей Эйзенштейн приглашает Людмилу Целиковскую на роль царицы Анастасии в фильме «Иван Грозный». После выхода фильма на советские экраны все ведущие актёры, за исключением Целиковской, были удостоены Сталинской премии. Сталин лично вычеркнул её фамилию из списка со словами: «Такими царицы не бывают». После этого фильма она фактически потеряла работу в театре Вахтангова, где не хотели больше терпеть её постоянное отсутствие из-за участия в съёмках. В 1945 году после письма Эйзенштейна её вновь восстановили в театре.

После войны Целиковская снялась в фильмах Константина Юдина «Близнецы» и Михаила Жарова «Беспокойное хозяйство». Сценарий фильма был написан специально для жены Михаила Жарова. Романтическая комедия военного времени «Беспокойное хозяйство» получила холодный приём со стороны критиков, которые обвинили создателей в плохом вкусе, сводничестве и отсутствии прогрессивных идей. Но картина имела успех у зрителей.

В конце 1940-х годов в жизни Людмилы Целиковской началась череда серьёзных проблем — её четвёртый муж, успешный советский архитектор Каро Алабян, за которого она вышла замуж в 1948 году после развода с Михаилом Жаровым, попал в немилость к всесильному Берии. Алабян потерял работу и квартиру в Москве. Только заступничество А. И. Микояна спасло Алабяна от ареста. Он был отправлен на некоторое время работать в Армению. До 1953 года пара жила у друзей и родственников, не имея собственной квартиры. Только после письма в правительство им дали жильё, а Алабяну — работу.

Самый известный фильм 1950-х годов с участием Целиковской — фильм «Попрыгунья», в котором она сыграла роль Ольги Ивановны Дымовой. Партнёром по фильму выступил Сергей Бондарчук. В 1955 году на Венецианском кинофестивале фильм получил Серебряного льва, как лучший иностранный фильм. Однако актриса не получила никаких наград, а почётное звание «Народная артистка РСФСР» было присвоено ей только в 1963 году.

В 1959 году умирает её муж Каро Алабян. В 1960-е годы она становится фактической женой театрального режиссёра Юрия Любимова. Она играет большую роль в становлении Театра на Таганке — придумывала постановки для многих спектаклей, используя свои связи, помогала мужу в борьбе с бюрократизмом чиновников. В квартире Любимова и Целиковской собираются Борис Пастернак, Григорий Бакланов, Борис Можаев, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Фёдор Абрамов, Борис Васильев, Пётр Капица, исполняет свои песни Владимир Высоцкий. Любимов называл жену «Циолковская» и «Генерал». Любимов находился в немилости у руководства страны. Из-за этого его жена не получила почётного звания «Народная артистка СССР», хотя театр несколько раз выходил с предложением о присвоении ей этого звания. То обстоятельство, что она была фактической женой неблагонадёжного Любимова, послужило причиной отказа со стороны руководства.

В 1975 году Людмила Целиковская и Юрий Любимов тихо и мирно расстаются. Причина развода — измены Любимова. «Жить с гением трудно», — вспоминала Целиковская.

Одна из её последних заметных ролей в кино — Раиса Павловна Гурмыжская в фильме режиссёра Владимира Мотыля «Лес», положенном на полку до Перестройки.

Людмила Васильевна играла в теннис, любила лес, походы за грибами и ягодами. Любила вязать. Переводила с английского. Любила и умела готовить, домработниц у неё никогда не было, все домашние дела она делала сама. Играла в карты, пела романсы. Обожала музыку, живопись и книги.

В 1989 году у Целиковской обнаружили рак, но диагноз от неё скрывали. В последние годы жизни тяжело болела. Людмила Васильевна Целиковская умерла 4 июля 1992 года в Москва на 73-м году жизни. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (5 участок, 31 ряд, 1 могила) рядом с Каро Алабяном.

Семья 
Впервые Целиковская вышла замуж на втором курсе театрального училища (1938) за своего однокурсника Юрия Алексеева-Месхиева (1917—1946).

Вторым мужем актрисы (1939—1941) стал писатель Борис Войтехов (1911—1975).

Третьим мужем (1942—1947) был актёр Михаил Жаров (1899—1981).

Последним официальным мужем актрисы (1948—1959) был архитектор Каро Алабян (1897—1959). У них родился сын Александр (1949). Александр назвал сына в честь отца Каро. Правнуки  Целиковской - Дмитрий Алабян (1996), Людмила Алабян (названа в честь прабабушки), Артём Алабян. 

Около 16 лет (1959—1975) Целиковская прожила в фактическом браке с Юрием Любимовым (1917—2014).

В конце жизни Людмила Целиковская назовёт первые два замужества ошибками молодости, а о Михаиле Жарове всегда отзывалась тепло: «Он любил меня больше всех… А я больше всех любила Алабяна».

Творчество

Театр имени Е. Б. Вахтангова 
 «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве — Дениза
 «Великий государь» В. А. Соловьёва — царица Мария Нагая
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Клариче
 «Соломенная шляпка» Э. Лабиша и Марк-Мишеля — Элиза
 «Много шума из ничего» Шекспира — Беатриче (сохранилась телеверсия)
  — «Глубокие корни» Дж. Гоу и А. Д’Юссо — Дженевра
  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Инкен Петерс
  — «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (радиоспектакль), режиссёр Р. Н. Симонов — Лиза Синичкина.
  — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта Капулетти
 1956 — «Фома Гордеев» М. Горького — Медынская
  — «Идиот» Ф. М. Достоевского — Аглая Ивановна Епанчина
 «Каменный гость» А. С. Пушкина — Лаура
  — «Живой труп» — Лиза Протасова
  — «Поцелуй» А. Д. Салынского
  — «Мартовские иды» Т. Уайлдера; постановка А. Ф. Каца

Фильмография 
Жирным выделены фильмы, в которых Людмила Целиковская сыграла главную роль.

Признание и награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (16 декабря 1946)
 Заслуженная артистка РСФСР (1954)
 Приз «Серебряный лев святого Марка» I степени Венецианского кинофестиваля (1955) за роль в фильме «Попрыгунья»
 Народная артистка РСФСР (1963)
 орден Трудового Красного Знамени (31 июля 1990).

Библиография

Мемуары 
 Воспоминания. — М.: Союз кинематографистов СССР, 1989.

Литература 
 Михаил Вострышев. Людмила Целиковская. — Жизнь замечательных людей. Выпуск 1007 (807). —  М.: Молодая гвардия, 2001.

Память 
 На доме № 18 на Новинском бульваре в Москве, где жила актриса с 1954 по 1992 год, открыта мемориальная доска (скульптор Андрей Балашов, архитектор Вячеслав Бухаев).
 В честь Людмилы Целиковской назван сорт гладиолусов 547-С-04 Мирошниченко ярко-розового цвета.
 Имя актрисы использовано в песне А. Галича «Городской романс (Тонечка)», в которой описана жизнь советской элиты: «А что у папы у её пайки цековские, И по праздникам кино с Целиковскою!».

Документальные фильмы и телепередачи 
 «Людмила Целиковская. „Одиночество любви“» («Первый канал», 2008)
 «Людмила Целиковская. „Последний день“» («Звезда», 2017)
 «Людмила Целиковская. „Муза трёх королей“» («ТВ Центр», 2019).

Примечания

Ссылки 

 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Лауреаты премии «Юсси»
Умершие от рака
Похороненные на Новодевичьем кладбище